Chèvremont peut désigner :
en 
 La colline de Chèvremont, dominant la Vesdre, en province de Liège qui a donné son nom :
 au village de Vaux-sous-Chèvremont
 au Château de Chèvremont, aujourd'hui disparu.
 à la Basilique de Chèvremont, lieu de pèlerinage marial, à Chaudfontaine
en 
 Chèvremont, commune située dans le département du Territoire de Belfort et la région Franche-Comté
aux 
 Chevremont, village du Limbourg